Ancenis is een kanton van het Franse departement Loire-Atlantique. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Ancenis.

Gemeenten
Het kanton Ancenis omvat de volgende gemeenten:

 Ancenis (hoofdplaats)
 Anetz
 Mésanger
 Oudon
 Pouillé-les-Côteaux
 La Roche-Blanche
 Saint-Géréon
 Saint-Herblon

Ancenis